Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 прошёл в Чайковском в спорткомплексе «Снежинка» с 24 по 27 августа 2017 года. Талисманом чемпионата стал рысёнок Рысик, талисман 8-й зимней Спартакиады народов РСФСР 1985 года, старты которой также проходили в Чайковском.

Команды-участники 
На день окончания подачи заявок 25 июля 2017 года, заявки на участие подали: Россия, Армения, Австрия, Бельгия, Беларусь, Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, Казахстан, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Сербия, Украина, Узбекистан, Молдавия, Монголия, Италия, Гренландия, Корея, Турция, США, Дания.

Расписание

Результаты гонок

Взрослые

Юниоры

Смешанная эстафета 2×6 + 2×7,5 км юниоры и юниорки

Спринт 7,5 км юниорки

Спринт 10 км юниоры

Пасьют 10 км юниорки

Пасьют 12,5 км юниоры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 
 Федерация биатлона Пермского края. Виртуальный тур по трассе (Архивная версия сайта от 21 июля 2017 года)

2017
2017 год в биатлоне
Спорт в Чайковском
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2017 году
Спорт в России в 2017 году
Август 2017 года
2010-е годы в Пермском крае
Международные спортивные соревнования в Пермском крае